

Geografia 
 Hoogland – villaggio nella provincia olandese di Utrecht
 Municipalità locale di Karoo Hoogland –  municipalità nella provincia del Capo Settentrionale in Sudafrica

Persone 
 Herman Hoogland – giocatore di dama olandese
 Jeffrey Hoogland – pistard olandese
 Tim Hoogland – calciatore tedesco, difensore